, mot espagnol signifiant « réforme », peut faire référence à :

 La Reforma, une période de réformes libérales au Mexique ayant commencé en 1855,
 Guerre de Réforme, une guerre lors de cette réforme.
 , un journal de Mexico,
 , compagnie propriétaire du journal.
 , association nationale américaine visant la promotion des services de bibliothèques et d'information auprès des Latinos et hispanophones.
 Reforma (?-2004), un groupe musical de Chicago et dont une partie fait désormais partie de Madina Lake.

Lieux 

 Reforma (Chiapas), municipalité du Mexique,
 La Reforma, municipalité du Guatemala,
 Santa Lucía La Reforma, municipalité du Guatemala,
 Łabunie-Reforma, village de Pologne,
 , communauté du comté de Starr, Texas, États-Unis
 , une rue de Guatemala City
 Paseo de la Reforma, une rue de Mexico.
 , un centre d'achats de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexique,
 Torre Reforma, un gratte-ciel de Mexico.